est une expression anglaise qui peut faire référence à :

Cinéma 

 , thriller érotique australien de  et , sorti en 1989 ;
 , titre original de , film américain de Michael Rymer, sorti en 1999.

Musique

Album 

 , bande originale de  sortie le  ;
 , album de John Paul Young sorti le .

Chanson 

 , chanson de Dead or Alive présente sur l'album  sorti en  ;
 In Too Deep, chanson de Genesis présente sur l'album Invisible Touch sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 In Too Deep, chanson de Sum 41 présente sur l'album All Killer, No Filler sorti le .
 In Too Deep, chanson de Tijana Bogićević représentant la Serbie au Concours Eurovision de la chanson 2017.

Voir aussi